Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ajuga reptans
 El nombre común de la planta Leucanthemum vulgare